Hatherley ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Hatherley (* 1979), britische Rocksängerin und Gitarristin
 William Page Wood, 1. Baron Hatherley (1801–1881), britischer Staatsmann und Rechtsgelehrter